The Von Bondies — американская группа альтернативного рока, существовавшая с 1997 по 2011 год.

Группа зародилась в 1997 году, когда Jason Stollsteimer и Marcie Bolen присутствовали на выступлении The Cramps/Guitar Wolf. Первое название «The Baby Killers» и состав группы изменились к 2000 году. На выступлении группы на новогоднем шоу в Детройте в 2000 году оказался владелец Sympathy for the Record Industry, после чего дебютный альбом «Lack of Communication» был издан на этом лейбле в 2001 году. В 2003 последовал «Raw and Rare» (Dim Mak Records), а в 2004 — прорывной альбом «Pawn Shoppe Heart» (Sire Records).

Альбом достиг 36-й позиции в UK Albums Chart и 8-й позиции в Billboard's Top Heatseekers chart и продержался в чарте 8 недель. Сингл «C’mon C’mon» с этого альбома достиг 25-й позиции в Billboard Hot 100 и получил национальную радиоротацию. Сокращенная версия песни была использована в заставке к телесериалу Спаси меня, а также была вживую исполнена группой в фильме Майкла Уинтерботтома 9 песен. MLB Network также использовала отрывок из песни на открытии шоу «30 Clubs in 30 Days».

Группа часто разъезжала в турах по Америке, Европе и Австралии в качестве хедлайнеров, совместно с группами The Kills, Kasabian, Franz Ferdinand, Modey Lemon, SSM, The Subways, The Stills, Hot Panda и The Donnas. Они также участвовали в Late Show with David Letterman, Last Call with Carson Daly и CD:UK.

В июле 2011 года группа была расформирована.

Дискография

Альбомы 
 Lack of Communication (Sympathy For The Record Industry, 2001)
 Raw and Rare (Intheact Records/Dim Mak Records, 2003)
 Pawn Shoppe Heart (Sire Records, 2004)
 Love, Hate and Then There's You (Majordomo Records, 2009)

EP 
 "We Are Kamikazes" (Intheact Records, 2008)

Синглы 
 "Nite Train 7" (D wreckED hiT Records, 2000)
 "It Came From Japan" 7" (Sympathy For The Record Industry, 2001)
 "It Came From Japan" CD Single (Sweet Nothing, 2002)
 "Tell Me What You See" 7" (Must Destroy Music, 2002)
 "C'mon C'mon" 7" (WEA international, 2004)
 "C'mon C'mon" CD Single (WEA International, 2004)
 "Tell Me What You See" CD Single Part 1 (WEA International, 2004)
 "Tell Me What You See" CD Single Part 2 (WEA International, 2004)
 "Tell Me What You See" 7" (Sire Records, 2004)
 "Pale Bride" 7" (Majordomo Records, 2008)

Видеоклипы 
 C'mon C'mon
 Tell Me What You See
 Pale Bride
 It Came From Japan

Примечания

Ссылки 
 love for The Von Bondies - интервью на Torontomusicscene.ca 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2011 году
Исполнители Sire Records